Big Time Movie est un téléfilm de la série télévisée Nickelodeon Big Time Rush diffusé pour la première fois le  aux États-Unis, le  au Québec et le  en France.

Synopsis 

Les Big Time Rush sont en tournée et doivent se préparer pour leur concert. Malheureusement, ils seront impliqués dans un complot machiavélique d'un savant fou, Moon, qui compte contrôler le monde. Mais pour cela, il a besoin de l'appareil anti-gravitationnel qui est entre les mains des Big Time Rush. Tous les agents sont à leur recherche pour mettre la main sur l'appareil et ils seront aidés par une ravissante espionne et seront contraints de sauver le monde.

Distribution 
 Kendall Schmidt : Kendall Knight
 James Maslow : James Diamond
 Carlos Pena, Jr. : Carlos Garcia
 Logan Henderson : Logan Mitchell
 Ciara Bravo : Katie Knight
 Challen Cates : Jennifer Knight
 Stephen Kramer Glickman : Gustavo Rocque
 Tanya Chisholm : Kelly Wainwright
 Emma Lahana : Penny Lane
 Teach Grant : l'organisateur du concert
 Christopher Shyer : Agent Lane
 Trevor Devall : Sir Atticus Moon
 John DeSantis : Maxwell
 Garry Chalk : agent MI6  	
 Emily Holmes : agent MI6 
 Tahmoh Penikett : agent A MI6

Fiche technique 
 Titre original : Big Time Movie
 Réalisation : Savage Steve Holland
 Scénario : Scott Fellows
 Montage : Stewart Schill
 Musique : Guy Moon
 Production : Debra Spidell, Ann Marie Sanderlin
 Société(s) de productions : Pacific Bay Entertainment, Sony Music Productions, Jack Mackie Pictures, Nickelodeon Movies
 Société(s) de distribution : Paramount Pictures (Nickelodeon), Columbia Pictures (Sony Music)
 Budget : 
 Pays d'origine : 
 Langue d'origine : anglais
 Genre : Comédie, film d'espionnage, film d'action
 Durée : 68 minutes
 Date de sortie : 
  :

Musique

Notes et références

Liens externes 
 

Téléfilm américain des années 2010
Téléfilm diffusé en 2012
Téléfilm de comédie
Téléfilm musical
Film réalisé par Savage Steve Holland